Helmstädter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Helmstädter (1924–2018), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Fritz Helmstädter (1904–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Georg Helmstädter (1961–), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Julius Helmstädter (1879–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Wilfried Helmstädter (1930–2006), deutscher Volkswirt und Politiker (SPD)